Chimney Rock bezeichnet

 eine als Gedenkstätte ausgewiesene Landmarke in Nebraska: Chimney Rock National Historic Site
 ein Naturschutzgebiet in Colorado: Chimney Rock National Monument

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chimney Rock (Colorado), im Archuleta County
 Chimney Rock (Montana), im Park County
 Chimney Rock (New Jersey), im Somerset County
 Chimney Rock (North Carolina), im Rutherford County
 Chimney Rock (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Chimney Rock Archeological Site, in Chimney Rock, Connecticut, ID-Nr. 70000153
 Chimney Rock Farm, in Tazewell, Virginia, ID-Nr. 82004607
 Chimney Rock National Historic Site, in Bayard, Nebraska, ID-Nr. 66000116